Cambridge (Verenigd Koninkrijk), universiteitsstad in Engeland
Universiteit van Cambridge, de daar gevestigde universiteit
Cambridge University Press, wetenschappelijke uitgever, van oudsher verbonden aan de universiteit.
Cambridge (Gloucestershire), Engeland
diverse plaatsen in de VS:
Cambridge (Massachusetts), universiteitsstad in de Verenigde Staten, waar MIT gevestigd is
Cambridge (Idaho)
Cambridge (Illinois)
Cambridge (Iowa)
Cambridge (Kansas)
Cambridge (Kentucky)
Cambridge (Maryland)
Cambridge (Minnesota)
Cambridge (Nebraska)
Cambridge (Ohio)
Cambridge (Vermont)
Cambridge (Wisconsin)
Cambridge (Australië)
Cambridge (Ontario), Canada
Cambridge (Nieuw-Zeeland)
Cambridge (Darjeeling), India